Села:
 Прутівка — Житомирська область, Житомирський район, Романівська селищна громада
 Прутівка — Івано-Франківська область, Снятинський район, Прутівська сільська рада